63-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 15 по 25 сентября 2003 года в Ереване.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (25 сентября) в быстрые шахматы победил Габриэл Саркисян со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2003 год в шахматах
Сентябрь 2003 года
Спорт в Армении в 2003 году
Спортивные соревнования в Ереване